Eaglet bezeichnet:

 Eagle Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Eaglet
 Silent Transport, ehemaliger britischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Eaglet
 Gilera Eaglet 50 Typ 503 Mini Chopper, Kleinkraftrad von Gilera